Esistono più comuni francesi con questo nome

La Cellette (Creuse)
La Cellette (Puy-de-Dôme)